Othello Molineaux (1939) – percussionista trinidadiano
 Tom Molineaux (1784-1818) – pugile statunitense